De Austrian Darts Open 2017 was het zevende van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 23 tot en met 25 juni in Wenen, Oostenrijk.

Michael van Gerwen wist het toernooi te winnen door Michael Smith met 6-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 11 mei 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Milton Keynes op 19 mei), acht naar de European Qualifier (gehouden op 31 mei) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 22 juni), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 19 mei) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 22 juni).

Dave Chisnall (6) en James Wade (10) ontbraken. Adrian Lewis was afwezig vanwege gezondheidsproblemen, zijn plaats werd overgenomen door een 5de Host Nation Qualifier.

Schema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2017
PDC Pro Tour
Sportevenement in Wenen